Климя́та — древнерусское имя из новгородских берестяных грамот. Образовано от имени  () путём добавления древнерусского суффикса -ята.

 Климята (конец XII — начало XIII века) — новгородский купец, землевладелец и ростовщик.

Населённые пункты 
 Климята — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Климята — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Климята — деревня в Кунгурском районе Пермского края.

См. также